Равене — фамилия из Списка дворянских родов Гродненской губернии.

См. также 
 Равенна — город.
 Равен — село.
 Равен (Болгария) — село.